PME (informatyka)
 wytrysk przedwczesny
 postępująca padaczka miokloniczna